Cox peut faire référence à :

Toponyme 

 Cox's Bazar, ville et capitale d'un district du même nom.

 Cox, commune de la province d'Alicante ;

 Cox, commune de la Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées.

Patronyme 

 Alan Cox (1968-), informaticien britannique ;
 Alex Cox (1954-), acteur, réalisateur et scénariste britannique ;
 Alfie Cox (1963-) pilote auto et moto de Rallye-Raid ;
 Alison Cox (1979-2020), rameuse d'aviron américaine ;
 Allyn Cox (1896-1982), peintre muraliste américain ;
 Anne Cox Chambers (1919-2020), milliardaire américaine ;
 Anthony Berkeley Cox (1893-1971), écrivain britannique de roman policier ;
 Archibald Cox (1912-2004), juriste américain ;
 Ashley Cox (1956-), actrice américaine ;
 Brad Cox (1944-2021), informaticien américain ;
 
 Britteny Cox (1994-), skieuse acrobatique australienne ;
 Bryan Michael Cox (1977-), producteur américain de musique urbaine ;
 Calli Cox (1977-), actrice pornographique américaine ;
 Carl Cox (1962-), disc jockey et producteur de musique électronique anglais ;
 Carla Cox (1984-), actrice pornographique tchèque ;
 Charlie Cox (1982-), acteur britannique ;
 Christina Cox (1971-), actrice canadienne ;
 Courteney Cox (1964-), actrice américaine ;
 Darren Cox (1975-), dirigeant britannique du sport automobile ;
  ;
 Deborah Cox (1974-), auteur-compositrice-interprète et actrice canadienne ;
Emily Cox (1985-), actrice anglo-autrichienne ;
 Erle Cox (1873-1950), journaliste et écrivain de science-fiction australien ;
  ;
 Gertrude Cox (1900-1978), statisticienne américaine ;
 Harvey Cox (1929-), théologien américain ;
 Herald Rae Cox (1907-1986) bactériologiste américain ;
 Herb Cox, homme politique provincial canadien ;
 Ian Cox (né en 1971), footballeur trinidadien ;
 Ida Cox (1896-1967), chanteuse de blues et jazz américaine ;
 Jacob Dolson Cox (1828-1900), militaire et homme politique américain ;
  ;
 Jamie Cox (1969-), joueur de cricket australien ;
 Jan Cox (1919-1980), peintre belge ;
 J'den Cox (1995-), lutteur américain ;
 Jennifer Elise Cox (1969-), actrice américaine ;
 Jo Cox (1974-2016), femme politique britannique ;
 Joanna Cox, navigatrice britannique ;
 Joel Cox (1942-), monteur américain ;
  ;
 Joseph Buford Cox (1905-2002), inventeur et homme d'affaires américain ;
 Julie Cox (1973-), actrice britannique ;
 Kadeena Cox (1991-), athlète handisport britannique ;
 Kenyon Cox (1859-1919), peintre américain ;
 Laura Cox (née en 1990), guitariste, chanteuse et compositrice franco-anglaise de rock ;
 Laverne Cox (1972-), actrice transgenre américaine ;
  ;
 Lynne Cox (1957-), nageuse et écrivaine américaine ;
 Madison Cox (1958-), paysagiste américain ;
 Martin Cox (1969-), coureur de fond anglais ;
 Maureen Cox (1946-1994), première épouse de Ringo Starr ;
 Michael Cox (1948-), biographe et écrivain britannique ;
 Nikki Cox (1978-), actrice américaine ;
  ;
 Pat Cox (1952-), homme politique irlandais ;
  ;
 Robert Cox (1926-2018), chercheur en relations internationales ;
 Ronny Cox (1938-), acteur américain ;
 Ryan Cox (1979-2007), cycliste sud-africain ;
 Sammy Cox (1924-2015), footballeur écossais ;
 Samuel Cox (1994-), artiste britannique ;
 Sara Cox (c.1990-), joueuse et arbitre anglaise de rugby à XV ;
 Simon Cox (1987-), footballeur anglais ;
 Stella Cox (1990-), actrice pornographique italienne ;
  ;
 Veanne Cox (1963-), actrice américaine ;
 William Robert Cox (1901-1988), auteur américain de roman policier, de western et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 William Sitgreaves Cox (1790-1874), officier de marine américain ;

Personnages de fiction 
  Perry Cox, un des personnages principaux de la série américaine Scrubs ;
 Georges Cox, interprété par Jean-Pierre Marielle, un des quatre principaux personnages du film Les Grands Ducs, de Patrice Leconte, sorti en 1996.

Code 
Cox est un code qui peut faire référence à :
 Congo Town, aux Bahamas, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Abréviation 
Cox est une abréviation qui peut faire référence à :
 cyclooxygénase, en médecine ;
 Coccinelle, la première voiture produite par Volkswagen.

Autres 
 Cox, une rivière de la région de Canterbury de l’Ile du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Cox's Orange Pippin ou Cox orange, une variété de pomme reinette
 Cox Enterprises
 Moteurs COX, des moteurs de modélisme pour vol libre et circulaire
 Machine de Cox-Zucker, un algorithme mathématique
 (1476) Cox, un astéroïde

Code
Patronyme anglais